Футбольный клуб «Вииторул»:
  — румынский футбольный клуб из Тыргу-Жиу.
 «Вииторул» — румынский футбольный клуб из Констанцы.
 «Вииторул» — название молдавского футбольного клуба «Милсами» из Оргеева в 2005—2010 годах (до 2008 года представлял село Степь-Сочь).